Лево́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Массьяк. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15105.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 55 км южнее Клермон-Феррана, в 70 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 30 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 17 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 13 были экономически активными, 4 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 90,9 %). Из 13 активных работали 13 человек (8 мужчин и 5 женщин), безработных не было. Среди 4 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 3 — пенсионерами, 0 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Блез (XII век). Памятник истории с 1979 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь